Григорий Батурин:
 Батурин, Григорий Николаевич (1880—1925) — российский, советский полководец, начальник штаба Таманской армии в Гражданскую войну.
 Батурин, Григорий Петрович — воевода в 1558 году.